Ilmen – jezioro w Rosji
 Ilmen – część atmosfery w powieściach J.R.R. Tolkiena